Scala & Kolacny Brothers — бельгийский женский хор, в состав которого также входят братья Стайн Колакни (Stijn Kolacny) — хормейстер и Стивен Колакни (Steven Kolacny) — фортепиано.

Коллектив был основан в 1996 году, получил бельгийскую награду 'Choir of the Year' в 2000 году, после чего были записаны 5 студийных альбомов, начиная с On The Rocks (2002).

Большинство композиций являются кавер-версиями песен знаменитых групп, таких как Radiohead, U2, Nirvana, Depeche Mode, Muse, Rammstein, и других.

Дискография

Альбомы 
 2002 — On The Rocks (Бельгийская версия)
 2004 — Dream On
 2004 — Respire
 2005 — On The Rocks (Международная версия)
 2005 — Grenzenlos
 2006 — It All Leads To This
 2007 — One-Winged Angel
 2008 — Paper Plane
 2008 — Dans les yeux d’Aurore
 2010 — Circle
 2012 — December
 2016 — Solstice

Синглы 
 2004 — Engel
 2004 — Schrei Nach Liebe
 2005 — With or Without You / Clandestino
 2005 — Hungriges Herz
 2005 — Last Christmas
 2007 — Friday I’m in Love / Somebody
 2008 — Raintears

Расширенная дискография

On the Rocks (Бельгийская версия) 
 I Think I’m Paranoid — Garbage
 Smells Like Teen Spirit — Nirvana
 Can’t Get You Out Of My Head — Kylie Minogue
 Ik Hou Van U — Noordkaap
 Satelliet S.U.Z.Y. — Noordkaap
 Van God Los — Monza
 God In My Bed — K’s Choice
 She Hates Me — Puddle of Mudd
 Let Her Down Easy — Теренс Трент Д’Арби feat. Jasper Steverlinck
 All I Did Was Get Close To You — Теренс Трент Д’Арби feat. Jasper Steverlinck
 Teenage Dirtbag — Wheatus
 Someone New — Eskobar/Heather Nova
 Creep — Radiohead
 Muscle Museum — Muse
 Every Breath You Take — The Police

On the Rocks (Международная версия) 
 I Think I’m Paranoid — Garbage
 Smells Like Teen Spirit — Nirvana
 Can’t Get You Out Of My Head — Kylie Minogue
 Turn — Travis
 Somebody — Depeche Mode
 She Hates Me — Puddle of Mudd
 Let Her Down Easy — Теренс Трент Д’Арби feat. Jasper Steverlinck
 Life On Mars — David Bowie feat. Jasper Steverlinck
 Teenage Dirtbag — Wheatus
 Someone New — Eskobar/Heather Nova
 Creep — Radiohead
 Muscle Museum — Muse
 Every Breath You Take — The Police

Dream On 
 Dream On — Depeche Mode
 Under the Bridge — Red Hot Chili Peppers
 Don’t Break My Heart — UB40
 21 Things I Want In A Lover — Alanis Morissette
 Wrong — The New Symbol
 I Touch Myself — Divinyls
 Go Where I Send Thee — Stephen Hatfield
 Exit Music (For a Film) — Radiohead
 Bittersweet Symphony — The Verve
 With Or Without You — U2
 Walking After You — Foo Fighters
 Daddy I’m Fine — Sinéad O'Connor
 Perfect Day — Lou Reed
 Underneath It All — Nine Inch Nails

Dream On Bonus 
 Engel — Rammstein
 Kein Zurück — Wolfsheim
 Somebody — Depeche Mode
 Creep — Radiohead (live)
 Smells Like Teen Spirit — Nirvana (live)
 Видео: Someone New — Heather Nova
 Видео: With Or Without You — U2 (live)

Respire 
 Electrastar — Indochine
 Clandestino — Manu Chao
 Marilou Sous La Neige — Serge Gainsbourg
 Le Vent Nous Portera — Noir Désir
 Jeune Et Con — Damien Saez
 Respire — Mickey 3D
 J’en Rêve Encore — Gérald De Palmas
 Sexy Boy — Air
 Un Monde Parfait — Les Innocents
 Je N’Veux Pas Rester Sage — Dolly
 Le Jour S’est Levé — Téléphone
 Remède — Mass Hysteria
 Face À La Mer — Les Négresses Vertes

Respire Bonus 
 Evigheden — Michael Bojesen
 Mon Bonhomme — Steven Kolacny
 Engel — Rammstein
 Видео: With Or Without You — U2

Grenzenlos 
 Hungriges Herz — MIA.
 Du Trägst Keine Liebe In Dir — Echt
 Mensch — Herbert Grönemeyer
 Ein Kompliment — Sportfreunde Stiller
 Mutter — Rammstein
 Perfekte Welle — Juli
 Ohne Dich — Selig
 Hier Kommt Alex — Die Toten Hosen
 Denkmal — Wir sind Helden
 Tausend Tränen Tief — Blumfeld
 Das Modell — Kraftwerk
 Junimond — Rio Reiser

It All Leads To This 
 Górecki — Lamb
 Everyday I Love You Less and Less — Kaiser Chiefs
 Station Approach — Elbow
 Wake Up Dead Man — U2
 Yellow — Coldplay
 Enjoy the Silence — Depeche Mode
 The Model — Kraftwerk
 Heartbeats — The Knife
 You Oughta Know — Alanis Morissette
 New Favorite — Гиллиан Уэлч
 The Downtown Lights — The Blue Nile
 Selffulfilling Prophecy — Steven Kolacny
 Everything in Its Right Place — Radiohead

It All Leads To This Bonus 
 Górecki — Lamb (Radio Edit)
 Górecki — Lamb (remix by Koen Buyse)

One-Winged Angel 
 Jóga — Björk
 Black Horse and the Cherry Tree — KT Tunstall
 The Bitter End — Placebo
 The Blower’s Daughter — Damien Rice
 I Believe in You — Kylie Minogue
 Fake Plastic Trees — Radiohead
 One-Winged-Angel — Steven Kolacny
 Somebody — Depeche Mode
 It’s All Over — Steven Kolacny
 Friday I’m in Love — The Cure
 Colorblind — Counting Crows
 If You Could Read My Mind — Gordon Lightfoot
 The Beautiful People — Marilyn Manson
 Our Last Fight — Steven Kolacny

Paper Plane 
 It never will come back — Steven Kolacny
 Splinter — Steven Kolacny
 Seashell — Steven Kolacny
 I Will Bleed For You — Steven Kolacny
 Raintears — Steven Kolacny
 Woorden — Steven Kolacny
 Paper Plane — Steven Kolacny
 A Little More Each Time — Steven Kolacny
 Kleine Man — Steven Kolacny
 Magic — Steven Kolacny

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Музыкальные коллективы Бельгии